Старта́п (от англ. startup company, startup, букв. «стартующий») — многозначный термин.

 Стартап — термин, впервые использованный Forbes в августе 1976 года и Business Week в сентябре 1977 года для обозначения компаний с короткой историей операционной деятельности.

Кино и телевидение 
 «Стартап» — российский фильм-биография 2014 года, повествующий о создании с нуля крупного российского поискового портала «Холмс» и согласно первоначальной задумке, снимался как история компании «Яндекс».
 «Стартап» — американский телесериал 2016 года компании Crackle.
 «Стартап» — американский телесериал 2017 года телеканала ABC.
 «Стартап» — американский телесериал 2018 года телеканала ABC.
 «Стартап»  — ежедневная утренняя программа телеканала РБК.

Компьютерные программы 
  — видеоигра разработанная компанией Monte Cristo.

Прочее 
 Закладной камень

См. также 
Запуск техники:

 
 Ритуал спуска корабля на воду
  — первая фаза полёта ракеты

Запуск нового продукта на рынок:

 Разработка нового продукта — внедрение нового продукта на рынок
Soft launch-предварительный выпуск продукта или услуги для ограниченной аудитории до появления широкой публики.

Пусконаладочные работы (ПНР):

 Пусконаладочные работы - в машиностроении — комплекс работ в период подготовки к старту первоначальных испытаний и запуску оборудования.
 Пусконаладочные работы - в электроэнергетике — комплекс работ